Robert Adamson (1821-1848) – fotografo scozzese, pioniere della fotografia
Robert Adamson (1852-1902) – filosofo scozzese
Robert Adamson (1985) – attore statunitense